Fengtai steht für:

 den Stadtbezirk Fengtai (丰台区) der chinesischen Hauptstadt Peking, siehe Fengtai
 den Kreis Fengtai (凤台县) der bezirksfreien Stadt Huainan in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Fengtai (Huainan)
 die Großgemeinde Fengtai (丰台镇) im Stadtbezirk Ninghe in der chinesischen Stadt Tianjin, siehe Fengtai (Ninghe)
 die Gemeinde Fengtai (丰台乡) im Kreis Jingchuan in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Fengtai (Jingchuan)
 das Straßenviertel Fengtai (丰台街道) im gleichnamigen Stadtbezirk der chinesischen Hauptstadt Peking, siehe Fengtai (Fengtai)
 das Straßenviertel Fengtai (凤台街道) der Stadt Pingdu in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Fengtai (Pingdu)